Kaltlicht steht für

 Kaltlichtkathode
 Kaltlichtquelle
 Kaltlichtspiegel
 Kaltlichtspiegellampe